Ксенакис () — фамилия греческого происхождения:
 Ксенакис, Томас (1875—1942) — греческий гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Ксенакис, Янис (1922—2001) — французский композитор и архитектор греческого происхождения.